QFP est un sigle signifiant :
 Quad Flat Package, c'est un type de boîtier plat comportant des broches sur les quatre côtés dans le contexte des composants électroniques.
 Questions Fréquemment Posées, équivalent français de FAQ